Кризманич — фамилия. Известные носители:

 Кризманич, Янош —  венгерский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Кризманич, Крешимир —  хорватский футболист.